A75 ou A-75 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Armes 
 Astra A-75, un pistolet semi-automatique espagnol.

Médecine 
 Typhus, d'après la classification internationale des maladies.

Jeux 
 Défense Benoni, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute espagnole A-75 reliant Verín à la frontière portugaise ;
  Autoroute française A75 reliant Clermont-Ferrand à Béziers.

Route
  Route britannique A75 reliant Gretna à Stranraer en Écosse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres